N.W.Simmonds kan som auktorsförkortning betyda:

 
 Norman Willison Simmonds

Robotskapade auktorsförkortningar